Grijó peut désigner :

Grijó, paroisse civile de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Grijó, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Gaia, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Grijó de Parada, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord.